Camagüey est un club cubain de baseball évoluant en Serie Nacional de Béisbol. Fondé en 1977, le club basé à Camagüey, dispute ses matchs à domicile à l'Estadio Cándido González, enceinte de  places assises.

Histoire

Palmarès 
Vice-champion de Cuba : 1985, 1991.

Saison par saison

Notes et références

Liens externes 
  Classements des saisons passées, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.
  Résultats en 2009-2010, sur le site officiel de la fédération cubaine de baseball.

Club de baseball à Cuba
Club sportif fondé en 1977